Спінозаврові (Spinosauridae) — родина тероподів. Представники цієї групи були порівняно великими, двоногими хижаками із видовженими, крокодилоподібними черепами, з конічними зубами без або з дуже малою зубчастістю. Назва цієї родини посилається на помітну, подібну до вітрила структуру на хребті деяких видів. Призначення цього вітрила точно невідоме, припускається, що воно виконувало терморегуляторну або показову функції.

Спінозавриди існували протягом Крейди. Залишки знайдені у Африці, Європі, Південній Америці та Азії. У 2021 р. у Великій Британії на острові Уайт знайшли два нові види спінозаврів, які є родичами гігантського спінозавра.

Таксономія 
Назвав родину («Spinosauridae») Ернст Стромер у 1915 щоб включити єдиний вид Спинозавр єгипетський (Spinosaurus aegyptiacus). З часом родина розширилась, оскільки були відкриті близькі родичі спинозавра. Перше кладистичне визначення спинозавридів було дане Полом Серено у 1998 — як «Всі спінозавриди ближчі до Spinosaurus, ніж до Torvosaurus».

Класифікація 

 Надродина Мегалозавроїди (Megalosauroidea)
 Родина Спинозаврові (Spinosauridae)
 Азіамерикана (Asiamericana)?
 Iberospinus
 Ostafrikasaurus?
 Vallibonavenatrix
 Camarillasaurus
 Підродина Баринохіни Барионікс (Baryonyx)
 Кристатузавр (Cristatusaurus)
 Зухомім (Suchomimus)
 Зухозавр (Suchosaurus)
 Триба Ceratosuchopsini Зухомім (Suchomimus)
Riparovenator
 Ceratosuchops
 Підродина Спинозаврини Іритатор (Irritator)
 Сіамозавр (Siamosaurus)
 Ichthyovenator
 Oxalaia
 Триба Spinosaurini' Спінозавр (Spinosaurus) Sigilmassasaurus

 Харчування 
Знахідки показують, що спинозаврові харчувалися і рибою, і різноманітними іншими тваринами від малих до середніх розмірів, зокрема малими динозаврами. Барионікса було знайдено разом із риб'ячими лусками та перетравленими кістками молодого ігуанодона у районі шлунку. Один зразок спинозавра (Spinosaurus) мас застряглу риб'ячу кістку у одній із зубних впадин. Крім того є один задокументований приклад того, що спинозаврид з'їв птерозавра (Buffetaut et al''., 2004).

Посилання 
 Спинозаврові на «Thescelosaurus!»
 Spinosauridae на www.taxonsearch.org
 Spinosauridae на «Paleobiology Database»

Примітки 

Мегалозавриди
Родини динозаврів
Карнозаври